Liga I 2021/2022 (ze względów sponsorskich Casa Liga I) – była 16. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 104. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 15 lipca 2021 do 23 maja 2022 rozegrały w dwóch rundach 40 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Liga I oraz Lidze Konferencji Europy UEFA. 
CFR 1907 Cluj zdobył piąty tytuł z rzędu, a ósmy w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa play-off

Grupa play-out

Baraż o Ligę Konferencji Europy 
Universitatea Krajowa wygrała 2:0 z Botoșani baraż o miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA na sezon 2022/2023.

Baraż o Liga I 
Chindia Târgoviște wygrała rzutami karnymi dwumecz z Concordia Chiajna czwartą drużyną Liga II o miejsce w Liga I.

Trzecia drużyna Liga II Universitatea Kluż wygrała 3-1 dwumecz z Dinamo Bukareszt o miejsce w Liga I.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2021/2022 - rsssf
 Liga I 2021/2022 - kicker.de
 Liga1 sezonul 2021-2022 - labtof.ro
 Liga I 2021/2022 - frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 

2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2021 w Rumunii
2022 w Rumunii